Mike Jones peut désigner :
  (né en 1944), réalisateur et scénariste canadien ;
 Mike Jones (1962-), catcheur américain ;
Mike Jones (né en 1971), scénariste américain
  (né en 1962), pianiste américain jouant avec Penn and Teller ;
 Mike Jones, monteur ;
 Mike Jones, arbitre ;
 Mike Jones, joueur de basket-ball américain né en 1967 ;
 Mike Jones, joueur de basket-ball américain, né en 1975 ;
 Mike Jones (né en 1981), rappeur américain.

Voir aussi